L'Hypo Group Tennis International 1987 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 7ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1987. Si è giocato a Bari in Italia, dal 6 al 12 aprile 1987.

Campioni

Singolare 

 Claudio Pistolesi ha battuto in finale  Francesco Cancellotti 6-7, 7-5, 6-3

Doppio

 Christer Allgårdh /  Ulf Stenlund hanno battuto in finale  Roberto Azar /  Marcelo Ingaramo 2–6, 7–5, 7–5

Collegamenti esterni